Erstmals in der Geschichte wurde ein Slalomwettbewerb der Männer im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 1948 am 5. Februar im Skigebiet Corviglia ausgetragen. Das Rennen bestand aus zwei Läufen, aus denen beide Zeiten addiert wurden.

Olympiasieger wurde der Schweizer Edy Reinalter. Silber und Bronze gingen die Franzosen James Couttet und Henri Oreiller. Der Österreicher Hans Hinterholzer stürzte während des Rennens, wodurch er sich überschlug und in die Zuschauer flog.

Ergebnisse 

* 5 Strafsekunden ** 10 Strafsekunden

Weblinks 
 Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia (englisch)

Slalom (Manner)